Dumreicher ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dumreicher-Ivanceanu (* 1971), österreichischer Filmproduzent 
 Armand von Dumreicher (1845–1908), österreichischer Politiker und Schulreformer
 Carl Otto Dumreicher (1799–1875), deutscher Verwaltungsbeamter und Richter
 Daniel Dumreicher (1791–1848), deutscher Kaufmann und Mäzen
 Johann von Dumreicher (1815–1880), österreichischer Arzt
 Karl August Gustav Dumreicher (1842–1920), deutscher Reichsgerichtsrat
 Oscar von Dumreicher (1857–1897), österreichischer Chemiker